Steve Potts (saxofonist), een Amerikaans saxofonist
Steve Potts (voetballer), een Amerikaans voetballer

Wikipedia:Doorverwijspagina